Water of Love:

В музыке:
 Water of Love (песня Dire Straits) — известная песня Dire Straits 1977 года, вошла в дебютный альбом и сингл группы. Продана четырёхмилионным тиражом.
 The Water of Love — песня, вышедшая на альбоме Into The Light танцевальной группы Q Tex 1997 года.
 Water of Love (Gandalf) — песня, впервые вышедшая на альбоме Samsara немецкого композитора и исполнителя Gandalf в 1999 году.
 Water of Love (Frankie Fuchs Songs) — песня 2000 года, включённая в альбом Frankie Fuchs Songs исполнителя Frankie Fuchs.
 Water of Love — английский вариант песни Voda, čo ma drží nad vodou 2003 года, включённой в альбом Tretie oko исполнителя .
 Water of Love (Peculiar People Band) — песня 2005 года южноафриканского трио Peculiar People Band, которая вошла в альбом Not Ashamed.

В науке:
 The Waters of Love это заключительная книга трилогии английского философа .

Примечания